Bromham (Bedfordshire), een plaats in Engeland
 Bromham (Wiltshire), een plaats in Engeland